Сабадсаллаш () — город в медье Бач-Кишкун в Венгрии. Город занимает площадь 164,62 км2, на которой проживает 6850 жителей.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии